Osoby o tym nazwisku:
 Gregor Erhart – niemiecki snycerz i rzeźbiarz
 Maria Erhart – austriacka brydżystka
 Michel Erhart – niemiecki rzeźbiarz i snycerz